Župnija Št. Janž na Dravskem polju je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Dravsko polje mariborskega naddekanata, ki je del nadškofije Maribor.

Glej tudi 
 seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Št. Janž na Dravskem polju
Dekanija Dravsko polje
Starše